Beuvillers kan syfta på:

 Beuvillers, Calvados, fransk kommun i departementet Calvados
 Beuvillers, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle